Ла Варита има више значења:

 Ла Варита (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Варита (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Варита (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Варита (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику